Kovács Ildikó (1927–2008) bábszínházi rendező, szakíró
 Kovács Ildikó (1960) dietetikus, élelmiszeripari mérnök
 Kovács Ildikó (1969) tájfutó